Gragnano steht für:
 Gragnano, Gemeinde in der Metropolitanstadt Neapel, Italien
 Gragnano Trebbiense, Gemeinde in der Provinz Piacenza, Italien
 Gragnano, Ortsteil der Gemeinde Capannori, Provinz Lucca, Italien
 Gragnano, Ortsteil der Gemeinde Sansepolcro, Provinz Arezzo, Italien